«Жить как никто другой» — четвёртый студийный альбом группы «Гран-КуражЪ», который вышел 18 сентября 2016 года.

Об альбоме 
Материал для альбома «Жить как никто другой» был записан ещё в 2015 году. Деньги на запись альбома были собраны благодаря краудфандинговой акции на сайте Planeta.ru. Первым синглом стал трек под названием «Мир бумажных королей». Песни «Огненный закат» и «Глоток воды»  были  написаны в соавторстве с российской поэтессой  Маргаритой Пушкиной. Первый и последний полноформатный альбом, записанный с новым вокалистом - Евгением Колчиным.

Список композиций

Участники записи

Группа Гран-КуражЪ 
 Евгений Колчин — вокал
 Михаил Бугаев — гитара, клавишные
 Юрий Бобырёв — гитара, звукорежиссёр 
 Павел Селеменев  — бас-гитара
 Алексей Путилин — ударные

Дополнительная информация 
 В записи альбома принимали участие: Даниил Оплачкин, Иван Изотов, Евгений Комаров, Александр Меренков. 
 Звукорежиссёры — Александр Меренков, Юрий Бобырёв.
 Сведение, мастеринг — SonicPlant Studio
 Лейбл — Metalism Records

Примечания

Ссылки 
 «Жить как никто другой» на «Яндекс.Музыка».
 «Жить как никто другой» на YouTube.
 

Альбомы группы «Гран-КуражЪ»
Альбомы Metalism Records
Альбомы России